Funston ist der Name folgender Personen:

 Edward H. Funston (1836–1911), US-amerikanischer Politiker
 Frederick N. Funston (1865–1917), US-amerikanischer General im Philippinisch-Amerikanischen Krieg

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Funston (Arkansas)
 Funston (Colorado)
 Funston (Georgia)
 Funston (Kentucky)
 Funston (Louisiana)
 Funston (North Carolina)
 Funston (North Dakota)
 Funston (Texas)

Sonstiges:
 Camp Funston, ein Ausbildungslager der US Army während des Ersten Weltkrieges